Frew McMillan e Betty Stöve hanno battuto in finale Vitas Gerulaitis e Billie Jean King 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Greer Stevens (semifinali)
 Frew McMillan /  Betty Stöve (Campioni)

 Vitas Gerulaitis /  Billie Jean King (finale)
 Marty Riessen /  Françoise Dürr (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 1977